ZDHHC20 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 13-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 365 амінокислот, а молекулярна маса — 42 278.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, ацилтрансфераз, фосфопротеїнів, ліпопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 13

Трансферази